То́маш Рже́пка (; род. 2 января 1974, Славичин, Чехословакия) — чешский футболист, правый защитник.

Карьера 
Ржепка начал свою карьеру в чешском клубе — «Баник», где он играл с 1991 по 1995 год. Затем стал выступать за пражскую «Спарту», где он провёл 3 года, прежде, чем перейти в итальянскую «Фиорентину».

После 3-х сезонов в Италии, Томаш в сентябре 2001 года отправился в клуб английской Премьер-лиге «Вест Хэм Юнайтед» за 5 млн фунтов стерлингов.. Дебют защитника за «Вест Хэм Юнайтед» состоялся 15 сентября 2001 года в матче английской премьер-лиги против «Миддлсбро». В этом матче Ржепка был удалён с поля за две жёлтые карточки, и пропустил следующий тур чемпионата. Но в третьем туре против «Блэкберн Роверс» вновь вышел на поле. В первый сезон в новом клубе Томаш получил 10 жёлтых карточек. Летом 2005 года, когда клуб вновь стал выступать в Премьер-лиге, Ржепка продлил контракт с клубом ещё на 2 года.
23 января 2006 года Томаш Ржепка покинул «Вест Хэм», чтобы вернуться к своей семье в Чехию.

В 2006 году Томаш Ржепка стал выступать за пражскую «Спарту». В 2009 году он стал лучшим футболистом Гамбринус-лиги..

Карьера в сборной 
За сборную Чехии Ржепка провёл 46 матчей. Дебют состоялся в июле 1993 года в матче против сборной Фарерских островов. На чемпионат Европы 1996 года Ржепка не попал из-за дисквалификации на два матча после получения красной карточки. Однако, участвовал на чемпионате Европы 2000 года, где провёл все три матча в составе сборной Чехии.

Дисциплинарные проблемы 
Ржепка получил известность за отсутствие самообладания. За свою профессиональную карьеру он получил девятнадцать красных карточек, одна из которых была за нападение на чиновника и ТВ оператора в сентябре 2007 года..

Достижения 
 Чемпион Чехии: 1997, 1998, 2007, 2010
 Обладатель кубка Чехии: 1996, 2006, 2007
 Обладатель кубка Италии: 2001

Примечания

Ссылки 
 
 Статистика на footballdatabase.com
 Профиль на sparta.cz
 

Футболисты Чехии
Игроки сборной Чехии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Чехословакии по футболу
Игроки сборной Чехии по футболу
Игроки ФК «Баник» Острава
Игроки ФК «Спарта» Прага
Игроки ФК «Фиорентина»
Игроки ФК «Вест Хэм Юнайтед»
Игроки ФК «Динамо» Ческе-Будеёвице